FFP steht als Abkürzung für:

 Fehlerfortpflanzung, eine Größe nicht direkt messbar, sondern indirekt aus mehreren messbaren Größen nach einer festgelegten mathematischen Beziehung zu bestimmen
 Filtering Face Piece, FFP1-, FFP2- und FFP3-Maske, siehe Atemschutzmaske
 Financial Fairplay, ein Reglement der UEFA zur Klublizenzierung für die Teilnahme an den europäischen Klubwettbewerben der UEFA
 Firm Fixed Price, gesicherter Festpreis, siehe Festpreis
 Forder-Förder-Projekt, ein pädagogisches Konzept der Begabungs- und Begabtenforschung
 Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden, bildet den größten Dachverband pfingstlich-charismatischer Gemeindeverbände in Deutschland
 Frequent Flyer Program, siehe Vielfliegerprogramm­e der großen Fluggesellschaften, sie sollen die Kundenbindung verstärken, indem sie die häufige Nutzung derselben Gesellschaft mit Rabatten in Form von Freiflügen oder „Prämien“ belohnen
 Fresh Frozen Plasma, siehe Gefrorenes Frischplasma, ein aus Spenderblut gewonnenes Produkt (Blutprodukt), das die flüssigen und gelösten Bestandteile des Blutes enthält
 Frustration-Free Packaging, eine Bezeichnung im Einzelhandel, vor allem im Versandhandel, für eine Produkt- und/oder Versandverpackung ohne unnötig viel Verpackungsmaterial und leicht zu öffnende Produktverpackung
 Société Foncière, Financière et de Participations, eine französische Beteiligungsgesellschaft

FFP